Masi Marjamaki (né le  à Pori en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Rebels de Red Deer || LHOu ||65 ||15 ||20 ||35 ||56 ||23 ||1 ||2 ||3 ||20
|-
|2003-2004 || Rebels de Red Deer || LHOu ||28 ||6 ||8 ||14 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||35 ||15 ||10 ||25 ||57 ||10 ||1 ||3 ||4 ||15 
|-
|2004-2005 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||51 ||14 ||32 ||46 ||49 ||5 ||1 ||2 ||3 ||5 
|-
|2005-2006 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||75 ||9 ||22 ||31 ||77 ||7 ||3 ||0 ||3 ||4
|-
|2005-2006 || Islanders de New York || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||78 ||6 ||11 ||17 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Ässät Pori || SM-liiga ||24 ||5 ||6 ||11 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Ilves Tampere || SM-liiga ||43 ||6 ||13 ||19 ||99 ||3 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2009-2010 || Ilves Tampere || SM-liiga || 43|| 12|| 10|| 22|| 118|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Ilves Tampere || SM-liiga || 51|| 10|| 20|| 30|| 82|| 6|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
|2011-2012 || Ilves Tampere || SM-liiga || 49|| 13|| 11|| 24|| 67|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Ilves Tampere || SM-liiga || 9|| 3|| 3|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Ilves Tampere || Liiga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Tappara || Liiga || 41|| 4|| 2|| 6|| 37|| 19|| 2|| 1|| 3|| 10
|-
|2014-2015|| LeKi Lempäälä || Mestis || 8|| 3|| 3|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2015-2016 || Ässät || Liiga ||42 ||10 ||14 ||24 ||52 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || Jokerit Helsinki || KHL ||37 ||2 ||6 ||8 ||34 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2017-2018 || Jokerit Helsinki || KHL ||24 ||2 ||2 ||4 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Almtuna IS || Allsvenskan ||14 ||4 ||2 ||6 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Piráti Chomutov || Extraliga tch. ||45 ||8 ||8 ||16 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Cardiff Devils || EIHL ||43 ||8 ||11 ||19 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

| 1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance le 16 janvier 1985
Naissance à Pori
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur de l'Ilves Tampere
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Almtuna IS
Joueur des Cardiff Devils